Hrvatska:
 Cerna, općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Rumunjska:
 Rijeke:
 Cerna (pritok Maje), pritok rijeke Maja
 Cerna (pritok Moriša), pritok rijeke Moriš (Mureş)
 Cerna (pritok Olteţa), pritok rijeke Olteţ
 Cerna (pritok Râuşora), pritok rijeke Râuşor
 Cerna (pritok Dunava, Hunedoara), pritok rijeke Dunav, županija Hunedoara
 Cerna (pritok Dunava, Tulcea), pritok rijeke Dunav, županija Tulcea